19-й чемпионат Казахстана по мини-футболу состоялся в период с 11 ноября 2016 года по 14 марта 2017 года. В турнире принимали участие 5 клубов.

Участники 

 Аят (Рудный)
 Жетысу (Талдыкорган)
 Кайрат (Алматы)
 МФК Актобе
 СДЮШОР № 7 (Шымкент)

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

См. также 
 Кубок Казахстана по мини-футболу 2016

Чемпионат Казахстана по мини-футболу
2016 год в мини-футболе
2017 год в мини-футболе